Stargate může být:

 Hvězdná brána (anglicky Stargate) – série amerických sci-fi filmů, seriálů a her (1994–2018)
 Stargate Project – tajný projekt CIA
 Stargate (počítačová hra) – počítačová hra z roku 1981
 The Stargate – album skupiny Mortiis